

Cinema 
 Her Crowning Glory – film del 1911 diretto da Laurence Trimble
 Her Crowning Glory – film del 1913 diretto da Warwick Buckland
 Her Crowning Glory – film del 1913 prodotto dalla Kinemacolor Company

Televisione 
 Her Crowning Glory – episodio del 1955 della serie TV The Star and the Story